Карым — река в России, протекает по Кондинскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 126 км по левому берегу реки Юконда. Длина реки составляет 39 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Конда, речной подбассейн реки — Конда. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010600112115300017655.

Примечания 

Притоки Юконды
Реки Кондинского района